Смольное () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новоникольского сельского округа. Код КАТО — 116453500.

География 
Село расположено в северной части района, в 20 км на север от центра района села Балкашино, в 9 км на юго-запад от центра сельского округа села Новоникольское.

Улицы 

 ул. Заречная,
 ул. Школьная,
 ул. Шокана Уалиханова.

Ближайшие населённые пункты 

 село Меньшиковка в 1 км на юго-западе,
 село Новоникольское в 9 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 139 человек (из них русских 100%).

В 1999 году население села составляло 155 человек (81 мужчина и 74 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 99 человек (45 мужчин и 54 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Сандыктауского района